Касас-де-Сан-Галиндо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 11,64 км². Население — 32 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары